Venomous Vipers Football Club é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1989/90.

Clubes de futebol de Gana